XHFM-FM fue la primera estación de radio en frecuencia modulada en México.

Historia 
El  28 de diciembre de 1948, se le otorgó a Federico Obregón Cruces la primera concesión de radio en la banda de frecuencia modulada y se le asignó el 94.1 MHz, pero no fue hasta 1949 que empezó transmisiones de prueba. En mayo de 1952, comenzó sus transmisiones formales con una potencia de 1 000 watts, desde una cabina localizada en el Edificio Corcuera, piso décimo, ocupando una planta eléctrica "hechiza". En 1952 Obregón adquirió un transmisor y contaba con cuatro locutores. Sus contenidos eran esencialmente musicales y llevaría el nombre Radio Joya.

El 26 de julio de 1957 un terremoto derribó el edificio Corcuera y las instalaciones de la estación fueron destruidas, por lo que entró en problemas financieros y fue finalmente vendida el 16 de agosto de 1958 a Francisco Aguirre Jiménez, de Grupo Radio Centro, aunque se mantendría fuera del aire debido a la baja penetración en ese tiempo de la FM, hasta que reinició sus transmisiones en 1974, reubicándose en la frecuencia 93.7 y cambiando sus siglas a XEJP-FM, retomando el nombre Radio Joya, que después cambiaría a Stereo Joya y finalmente a Joya 93.7, como se le conoce en la actualidad.

Referencias 

Emisoras de radio desaparecidas de México
Emisoras de radio de la Ciudad de México
Emisoras de radio fundadas en 1952
Emisoras de radio desaparecidas en 1957